

Керлю — місто, штат Айова
 Керлю — переписна місцевість, штат Вашингтон